Гай Антістій Вет (значення)
 Луцій Антістій
 Квінт Антістій
 Публій Антістій